Joling ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Joling (* 1960), niederländischer Sänger und Moderator
 Marije Joling (* 1987), niederländische Eisschnellläuferin